Kaštel má více významů:

 Kaštel – venkovské sídlo nižší šlechty na Slovensku
 Kaštel (Bystřice pod Hostýnem) – zámeček v Bystřici pod Hostýnem
 Kaštel (Chorvatsko) – obec v Chorvatsku

Podobné názvy 
 kastel – označení různých typů pevností či opevnění
 Kaštela – konurbace sedmi měst ve střední Dalmácii